Шахаево — название населённых пунктов в России:
 Шахаево — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Шахаево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.